Quorum – il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida;
Quorum – mixtape di Fabri Fibra del 2010
Quorum – in informatica indica un elemento per l'immagazzinamento dei dati sul server;
Quorum dei Dodici – un organo di governo del movimento mormone;
Quorum sensing – sistema di comunicazione cellulare;